Stoneley steht für:

 Stoneley Point, Landspitze an der Nordwestküste der James-Ross-Insel, Antarktis 
 Crew Stoneley (1911–2002), britischer Leichtathlet